Legg Mason Tennis Classic 2007 — 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вашингтоне, США, и являющегося частью ATP Тура 2007 в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 30 июля по 6 августа.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Арно Клеман
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Роддик обыграл  Джона Изнера со счётом 6-4, 7-6(4).
 Роддик выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роддик в третий раз выиграл местные соревнования (до этого в 2001 и 2005 годах).
 Изнер сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Хиральдо
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Т. Юханссон
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=
| RD1-team05= И. Бозоляц
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П. Капдевиль
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Р. Свитинг
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= У. Муди
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Е. Королев
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Мельо
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= А. Клеман
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Т. Юханссон
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=
| RD2-team03= П. Капдевиль
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= А. Делич
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=12
| RD2-team05= В. Спейди
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= У. Муди
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Е. Королев
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= И. Карлович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=
| RD3-team01= Т. Юханссон
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= П. Капдевиль
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=12
| RD3-team03= В. Спейди
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= И. Карлович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=
| RD4-team01= П. Капдевиль
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=65
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= И. Карлович
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

 Секция 3 

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Энди Рама /  Йонатана Эрлиха со счётом 7-6(5), 3-6, [10-7].
 братья Брайаны выигрывают свой 8-й совместный титул в сезоне и 41-й за карьеру (43-й для Майка) в основном туре ассоциации.
 братья Брайаны выигрывают местные соревнования в третий раз подряд.

См. также 
 Legg Mason Tennis Classic

 ATP Тур 2007

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2007 года
Август 2007 года
2007